Equelite JC Ferrero Sport Academy es una escuela de tenis ubicada en Villena, Comunidad Valenciana (España). 

Cuenta 20 pistas de tenis; 10 de tierra batida, 7 pistas duras, 1 pista central (dura), 1 pista indoor (dura), y 1 pista de hierba. Además, las instalaciones incluyen 3 pistas de pádel indoor, 2 pistas de pádel outdoor, pista de tenis-volley playa, circuito de running de 400m, campo de fútbol de hierba natural, gimnasio, clínica de fisioterapia, hotel, residencia de jugadores: Habitaciones individuales (larga estancia) y dobles (corta estancia), centro educativo , biblioteca, sala de jugadores, sala TV, cafetería-restaurante, 2 piscinas, jardines, lavandería, tienda de material deportivo y aparcamiento.

Fue fundada en 1990 por Antonio Martínez Cascales; entrenador de Juan Carlos Ferrero, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis; en un terreno de su propiedad en su localidad natal de Villena.

Entre sus alumnos destacan Pablo Carreño y Carlos Alcaraz.

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Academias de tenis
Villena